Brownfield kan syfta på:

Brownfield, Maine, stad i USA
Brownfield, Texas, stad i USA